Медья́на-де-Араго́н (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сарагоса. Занимает площадь 90,6 км². Население — 481 человек (на 2010 год). Расположен в 30 км от административного центра провинции.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сарагосы